Сэ́мпсон, Са́мпсон () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Сэмпсон, Горди (род. 1971) — канадский музыкант, продюсер.
 Сэмпсон, Даз (род. 1974) — британский рэпер, музыкальный продюсер, радиоведущий и футбольный тренер.
 Сэмпсон, Кендрик — американский актёр.
 Сэмпсон, Кларк — американский кёрлингист.
 Сэмпсон, Ральф (род. 1960) — американский профессиональный баскетболист.
 Сэмпсон, Ральф Аллен (1866—1939) — британский астроном, Королевский астроном Шотландии в 1910—1937.
 Сэмпсон, Синди (род. 1978) — канадская актриса.
 Сэмпсон, Скотт (род. 1961) — канадский палеонтолог.
 Сэмпсон, Стив (род. 1957) — американский футбольный тренер.
 Сэмпсон, Уилл (1933—1987) — американский киноактёр и художник.
 Сэмпсон, Уильям Томас (1840—1902) — американский военно-морской деятель, контр-адмирал.  
 Сэмпсон, Холли (род. 1973) — американская порноактриса.
 Сэмпсон, Энгус (род. 1979) — австралийский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
 Сэмпсон, Энтони (1926—2004) — английский журналист и писатель.

Топоним 
 Сэмпсон — округ в штате Северная Каролина, США.

Другие значения 
 Сэмпсон — кратер в центральной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.
 SAMPSON — многофункциональный корабельный радар с активной фазированной решёткой, производимый компанией BAE Systems.
 HMS Sampson (1781) — 64-пушечный линейный корабль 3-го ранга Королевского флота.
 USS Sampson (DDG-102) — 52-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 года 62-х эсминцев УРО типа «Арли Бёрк».

См. также 
 Сампсон
 Симпсон

Примечания